Liga Mistrzów UEFA 2023/2024 – 32. sezon Ligi Mistrzów UEFA (69. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Finał odbędzie się na Stadionie Wembley w Londynie 1 czerwca 2024 roku.

Zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA 2023/2024 automatycznie zakwalifikuje się do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2024/2025, a także zdobędą prawo do gry ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA 2023/2024 w Superpucharze UEFA 2024.

Rozgrywki składają się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 
Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2021/2022. W edycji 2023/2024 Ligi Mistrzów może wziąć udział 78 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Rosją, z powodu przeprowadzanej przez nią inwazji na Ukrainę oraz Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego).

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2022/2023 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2023/2024 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2022/2023 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2023/2024 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.

Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4, – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2022/2023),
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2022/2023).

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbędą się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna

Runda wstępna 

Do startu w Rundzie wstępnej zostaną uprawnione 4 drużyny. Runda zostanie podzielona na półfinały i finał. W tej rundzie zespoły będą grały tylko jeden mecz. Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostanie uprawnione 32 drużyny (1 z poprzedniej rundy), z czego 16 zostanie rozstawionych. Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny zostanie podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych będzie 20 drużyn (w tym 16 zwycięzców I rundy), z czego 10 będzie rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 4 drużyny, z czego 2 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych będzie 12 drużyn (w tym 10 zwycięzców II rundy), z czego 6 będzie rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych będzie 8 drużyn (w tym 2 zwycięzców II rundy), z czego 4 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, w ścieżce mistrzowskiej otrzymają prawo gry w rundzie play-off, natomiast w ścieżce ligowej w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostanie 8 drużyn (w tym 6 zwycięzców III rundy), z czego 4 będą rozstawione;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione zostaną 4 drużyny (zwycięzcy III rundy), z czego 2 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbędzie się 31 sierpnia 2023 roku. Do startu w fazie grupowej uprawnione będą 32 drużyny (w tym 6 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostaną rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie bedą mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji. Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymają prawo gry w play-offach Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek na wyjeździe w całej rundzie;
 liczba zwycięstw w całej rundzie;
 liczba zwycięstw na wyjeździe w całej rundzie;
 punkty dyscyplinarne (czerwona kartka – 3 punkty, żółta kartka – 1 punkt);
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych będzie 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Zakwalifikowane drużyny 
Zwycięzcy poszczególnych grup w fazy grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie będą mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbędzie się 18 grudnia 2023 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 13 i 14 lutego oraz 20 i 21 lutego 2024, a rewanże 5 i 6 marca oraz 12 i 13 marca 2024.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbędzie się 15 marca 2024 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 9 i 10 kwietnia 2024, a rewanże 16 i 17 kwietnia 2024.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbędzie się 15 marca 2024 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 30 kwietnia i 1 maja 2024, a rewanże 7 i 8 maja 2024.

Finał

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2023/2024)
 Liga Konferencji Europy UEFA (2023/2024)

Uwagi

Przypisy